Sturgis är ett engelskt efternamn, och kan syfta på:

Personer med efternamnet

 Amy H. Sturgis
 Frank Sturgis
 John Hubbard Sturgis
 Nathan Sturgis
 Richard Clipston Sturgis
 Russell Sturgis
 Russell Sturgis (1750–1826) 
 Russell Sturgis (1805–1887)
 Samuel D. Sturgis
 Samuel D. Sturgis, Jr.
 Scott Sturgis
 William F. Sturgis

Engelska efternamn